Уласы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Уласы — деревня, Крошинский сельсовет, Барановичский район, Брестская область
 Уласы — деревня, Стреличевский сельсовет, Хойникский район, Гомельская область